Перева́лова — фамилия и топоним.
 Перевалова, Светлана Викторовна — старший тренер молодёжной сборной России по спортивной аэробике.
 Перевалова — деревня в Махнёвском муниципальном образовании Свердловской области.